Amusement peut signifier :
 Amusement, émotion animée par une situation humoristique ou lors d'un loisir apprécié ;
 Amusement, film d'horreur américain réalisé par John Simpson et avec Katheryn Winnick, Jessica Lucas et Laura Breckenridge ;
 Amusement, magazine français consacré aux jeux vidéo et aux loisirs numériques.